Susanne Schönwiese ist der Name folgender Personen:

* Susanne Schönwiese (Schriftstellerin) (1894–1985), österreichische Schriftstellerin 
 Susanne Schönwiese (Schauspielerin) (* 1931), deutsche Schauspielerin